Сарколь () — село в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Код КАТО — 155642100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1083 человека (561 мужчина и 522 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1147 человек (587 мужчин и 560 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Темирского района